A Hannoveri-házban több hercegnő és hercegné is viselte ezt a nevet:

 Alexandra hannoveri hercegnő (1882–1963), II. Ernő Ágost címzetes hannoveri király leánya, hannoveri és cumberlandi hercegnő, házassága révén Mecklenburg nagyhercegnéje
 Alexandra hannoveri hercegné (1937– ), III. Ottó Frigyes ysenburg–büdingeni herceg leánya, született ysenburg–büdingeni hercegnő, házassága révén hannoveri hercegné
 Alexandra hannoveri hercegnő (1959– ), IV. Ernő Ágost címzetes hannoveri király leánya, hannoveri és brit hercegnő, házassága révén Leiningen hercegnéje
 Alexandra hannoveri hercegnő (1999– ), V. Ernő Ágost címzetes hannoveri király leánya, hannoveri és brit hercegnő.

Hannoveri-ház